Alexandre Bonstein est un acteur, chanteur et auteur de comédies musicales français.

Biographie

Jeunesse et études

Carrière 
Auteur des comédies musicales Créatures, Les Hors-La-Loi et du livret de Le Rouge et le Noir (Palace), Alexandre Bonstein est également acteur et chanteur.

Il a notamment joué dans Adieu monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre et Le Cid de Pierre Corneille, La Tempête et Cymbeline de Shakespeare, ainsi que dans de très nombreuses comédies musicales parmi lesquelles Le Cabaret des hommes perdus de Christian Siméon et Patrick Laviosa, Zazou de Jérôme Savary, Cats d'Andrew Lloyd Webber, Les Misérables de Claude-Michel Schönberg, Hair de Galt MacDermot, Barnum de Cy Coleman et Les Années twist de Roger Louret.

Vie privée 
Il a été marié avec la comédienne Virginie Lemoine.

Théâtre

En tant qu'acteur 
 1989 : Cats, théâtre de Paris 
 1990 : Zazou de Jérôme Savary, théâtre national de Chaillot 
 1991-1992 : Les Misérables, théâtre Mogador 
 1993 : Barnum, théâtre des Célestins 
 1996 : Mayflower, mise en scène Corinne Blue et Redha, Bataclan
 1997 : Le Magicien d'Oz, mise en scène Jean-Claude Issenman, Le Petit Théâtre (Lausanne)
 1998 : Hair, mise en scène Jacques Rosny, théâtre Mogador
 1999 : Sept filles pour sept garçons, mise en scène Saverio Marconi, Folies Bergère 
 2000 : L'Air de Paris, mise en scène Thierry Harcourt, direction musicale de Roland Romanelli, Espace Cardin
 2000 : La Tempête de Shakespeare, mise en scène Vincianne Regattieri, théâtre Silvia-Monfort 
 2001 : Cymbeline de Shakespeare, mise en scène Philippe Calvario, La Criée et TNP
 2003 : Anges et Démons de Laurent Couson et Dorine Hollier, Radio France 
 2003 : Zazou de Jérôme Savary, théâtre national de l'Opéra-Comique 
 2004 : Créatures, mise en scène Agnès Boury, Vingtième Théâtre, théâtre de la Renaissance et Casino de Paris
 2005 : Sol En Cirque, mise en scène Jean-Louis Grinda, Bataclan
 2006 : Little Black Star de Kurt Weill, Civic Theatre (Dublin)
 2006 : Le Cabaret des hommes perdus de Christian Siméon, mise en scène Jean-Luc Revol, théâtre du Rond-Point et Pépinière-Opéra - Molière 2007 du meilleur spectacle musical et du meilleur auteur
 2012 : Roméo et Juliette de Shakespeare, mise en scène Vincianne Regattieri, Vingtième Théâtre 
 2014 : A Russian Tale d'Eddy Poujaud, mise en scène d'Olivier Poujaud 
 2014 : La Flûte enchantée de Mozart, mise en scène Jean-Philippe Daguerre, théâtre des Variétés 
 2015 : Pan, mise en scène Tania de Paola, Espace des Terreaux (Lausanne)
 2016 : Le Cid de Corneille, mise en scène Jean-Philippe Daguerre, théâtre Le Ranelagh
 2017 : Adieu monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre, Petit Montparnasse et théâtre Rive gauche 
 2021 : Charlie, mise en scène Christian Denisart, TKM et tournée
 2021 : Les Vivants de Fanny Chasseloup, mise en scène Jean-Philippe Daguerre, Festival d'Avignon et tournée

En tant qu'auteur 
 1998 : Créatures (version anglaise), mise en scène Alexandre Bonstein, Red House Studio (New York)
 2003 : Créatures (version française), mise en scène Agnès Boury, Vingtième Théâtre - 4 nominations aux Molières 2004
 2005 : Les Hors-la-loi, mise en scène Agnès Boury - prix du public au festival d'Anjou 2006
 2011 : Chienne, mise en scène Alexandre Bonstein, Vingtième Théâtre
 2016 : Le Rouge et le Noir (livret), Le Palace

En tant que metteur en scène 
 2010 : Bonnie and Clyde de Bernard Poli, théâtre national musical d'Irkoutsk

Filmographie 
 2002 : Paradisco de Stéphane Ly-Cuong
 2013 : Mémoire d'un violon, court métrage de Jeremy Circus
 2014 : 1910, Paris sous les eaux, téléfilm d'Olivier Poujaud
 2015 : Noces de rose, court métrage de Jeremy Circus

Liens externes

Notes et références 

Acteur français de théâtre
Chanteur français du XXIe siècle
Parolier français
Naissance en octobre 1963
Naissance à Lausanne
Acteur de comédie musicale